ciò che è pertinente al Lussemburgo
lingua lussemburghese